The Compilation — компіляція реп-гурту UTP, видана на Orpheus Records 8 жовтня 2002 р.

Додаткова інформація 
У 2002 репер Juvenile залишив популярний хіп-хоп лейбл Cash Money Records, щоб сформувати власний колектив UTP. Окрім самого Juvenile, до гурту також входили: Wacko, Skip, Corey Cee, Soulja Slim та Young Buck. Corey Cee невдовзі після релізу The Compilation покинув склад гурту. Продюсер компіляції: Juvenile. Альбом посів 60-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми